IIE steht für:
 Innovative Interstellar Explorer, NASA-Studie für eine Weltraummission (NRA-03-OSS-01) zur Messung des interstellaren Mediums
 Institut d'informatique d'entreprise, heute École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise
 Instituto de Investigaciones Estéticas, mexikanische Forschungseinrichtung

IIe steht für:
 Apple IIe, Weiterentwicklung des Heimcomputers Apple II

Siehe auch:
 Ile

Abkürzung